Simon Aman (; Grabs, Švajcarska, 25. april 1981) je švajcarski ski skakač, osvajač četiri zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama. Rođen je u Grabsu na severoistoku Švajcarske. Pobedio je na 20 takmičenja u svetskom kupu. Na turneji četiri skakaonice ima dva druga mesta u ukupnom plasmanu.

Vrhunac dosadašnje karijere imao je na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake City-ju 2002. godine kada je pobedio na obe skakaonice, iako pre igara nije spadao u najuži krug favorita.

Aman se i danas (sezona 2021/22) s uspehom takmiči u Svetskom kupu.

Pobede u Svetskom kupu

Reference

Spoljašnje veze 
 Oficijelni sajt
 Biografija

Рођени 1981.
Швајцарски ски скакачи
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 1998.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2002.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2002.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2006.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2010.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2010.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2014.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2018.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2018.
Ски скакачи на Зимским олимпијским играма 2022.
Швајцарски олимпијци на Зимским олимпијским играма 2022.
Освајачи олимпијских медаља у скијашким скоковима
Освајачи златних олимпијских медаља за Швајцарску
Олимпијски победници у скијашким скоковима
Светски прваци у скијашким скоковима